Mungia är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Bizkaia och regionen Baskien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Mungia ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Mungia är huvudsakligen kuperad, men den allra närmaste omgivningen är platt. Den högsta punkten i närheten är Sollube,  meter över havet,  km öster om Mungia. Runt Mungia är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Bilbao,  km sydväst om Mungia. I omgivningarna runt Mungia växer i huvudsak blandskog. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Baskien